Les Trois Brigands est le titre de plusieurs œuvres :
 Les Trois Brigands, livre pour enfants de Tomi Ungerer (1961)
 Les Trois Brigands (), film d'animation allemand de Hayo Freitag (2007), adapté du livre